Pfeffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Pfeffinger (1493–1573), deutscher Theologe und Reformator
 Johann Friedrich Pfeffinger (1667–1730), deutscher Rechtsgelehrter
 Stefan Pfeffinger (* 1990), deutscher Volleyballspieler